Flowers in the Attic (boek), een boek van Virginia C. Andrews uit 1979
 Flowers in the Attic (1987), een eerste verfilming van het boek
 Flowers in the Attic (2014), een tweede verfilming van het boek